Сент-Ави́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Ла-Монтань-Нуар. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81242.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 55 км восточнее Тулузы, в 50 км к югу от Альби.

На востоке коммуны протекает небольшая река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 255 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 147 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 116 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 116 активных работали 108 человек (57 мужчин и 51 женщина), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 31 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн